Emminghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Arwed Emminghaus (1831–1916), deutscher Nationalökonom, Sohn von Bernhard Emminghaus
 Bernhard Emminghaus (1799–1875), deutscher Finanzjurist, Vater von Arwed Emminghaus
 Gustav Emminghaus (1791–1859), deutscher Jurist
 Heinrich Wilhelm Emminghaus (1682–1749), erste Bürgermeister der Stadt Hagen
 Hermann Emminghaus (1845–1904), deutscher Psychiater
 Johannes Heinrich Emminghaus (1916–1989), deutscher katholischer Theologe 
 Wilhelm Ferdinand Emminghaus (1778–1844), deutscher Amtmann